Spiegelberg steht für folgende geographischen Objekte:

 Spiegelberg (Namibia), ein Berg in Namibia

in Deutschland:
 Spiegelberg, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Spiegelberg (Neustadt (Dosse)), Ortsteil von Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Groß Spiegelberg, Mecklenburg-Vorpommern
 Spiegelberg (Wismar) als Straße

in der Schweiz:
 Spiegelberg, früherer deutscher Name von Muriaux, Gemeinde im Kanton Jura
 Ruine Spiegelberg (Freiberge), Burgruine über dem Tal des Doubs in den Freibergen
 Ruine Spiegelberg (Wetzikon TG), Burgruine der Freiherren von Spiegelberg in Wetzikon im Kanton Thurgau

in Polen:
 Spiegelberg, deutscher Name von Poźrzadło, Gemeinde Łagów, Woiwodschaft Lebus
 Spiegelberg, deutscher Name von Spręcowo, Gemeinde Dywity, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Spiegelberg steht für:
 Grafen von Spiegelberg, Adelsgeschlecht in Niedersachsen
 Spiegelberg (Freiherren), Adelsgeschlecht im Thurgau
 Spiegelberg (Ministerialen), Adelsgeschlecht im Thurgau, vermutlich von den Freiherren von Spiegelberg abstammend
 Bankhaus A. Spiegelberg, deutsches Bankhaus

Spiegelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Spiegelberg (1837–1910), deutscher Bankier und Stifter in Hannover
 Erwin Spiegelberg (1901–1938), deutscher Chemiker
 Frederic Spiegelberg (1897–1994), US-amerikanischer Religionswissenschaftler und Indologe

 Gisela von Spiegelberg (um 1170–nach 1221), Äbtissin des Fraumünster Zürich
 Hans Spiegelberg (1889–1975), deutscher Generalarzt
 Herbert Spiegelberg (1904–1990), US-amerikanischer Philosoph deutscher Herkunft
 Johann Christian Spiegelberg (1682–1732), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Julius Spiegelberg (1833–1897), deutscher Unternehmer und Industrieller
 Lothar Spiegelberg (* 1939), deutscher Radrennfahrer
 Marcus Spiegelberg (* 1992), deutscher Politiker (AfD)
 Martin Spiegelberg (1955–2020), deutscher Schriftsteller und Jazzmusiker 
 Moritz von Spiegelberg († 1483), deutscher Geistlicher
 Nikolaus von Spiegelberg (1790–1866), österreichischer General
 Otto Spiegelberg (1830–1881), deutscher Gynäkologe
 Ulrich Spiegelberg (1956–2018), deutscher Kinderarzt und Heimatforscher
 Wilhelm Spiegelberg (1870–1930), deutscher Ägyptologe

Spiegelberg ist der Familienname folgender fiktiven Personen:
 Moritz Spiegelberg, Figur aus „Die Räuber“ von Friedrich Schiller, siehe Die Räuber #Moritz Spiegelberg

Siehe auch:
 Muntprat von Spiegelberg, Konstanzer Patrizier- und später Thurgauer Landadelsgeschlecht
 Spiegelsberg